Die League of Ireland 1930/31 war die zehnte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Der Shelbourne FC gewann die Meisterschaft.

Modus 
Die zehn Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die Neulinge Dolphin FC und Waterford FC nahmen in dieser Spielzeit teil. An 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde wurde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt. Fordsons FC wurde umbenannt in Cork FC.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1931
Fußballsaison 1930/31